Comitatul Holmes, conform originalului din engleză, Holmes County, este numele a trei comitate din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Holmes, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Holmes, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Holmes, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Holmes (dezambiguizare)
 Comitatul Holmes (dezambiguizare)
 Districtul Holmes (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii